Список аэропортов Исландии содержит все аэропорты и аэродромы Исландии, которые были лицензированы Транспортным управлением Исландии (), ведающим воздушным транспортом. В него входят как достаточно крупные международные аэропорты, так и небольшие аэропорты, в том числе частные, и аэродромы авиаклубов. 

Согласно данным Исландского транспортного управления на январь 2021 года в Исландии имеют лицензию на эксплуатацию 59 аэропортов и аэродромов. Согласно современному исландскому законодательству (Регламент 464/2007) любая территория имеющая специально обустроенную взлётно-посадочную полосу на которой осуществляется посадка и взлет самолетов, должна быть зарегистрирована как аэропорт.

Международные
 4 международных аэропорта I категории (сертифицированы в соответствии с Регламентом 75/2016) принимающих регулярные внутренние и международные рейсы:

Внутренние
 9 аэропортов принимающих регулярные внутренние рейсы (сертифицированы в соответствии с Регламентом 464/2007):

Вне категорий
 46 аэропортов вне категорий (сертифицированы в соответствии с Регламентом 464/2007), на которых отсутствуют регулярные рейсы, но осуществляются разного роды чартерные, санитарные, спасательные, любительские, технические и прочие полёты:

Пояснения к таблицам 
 Месторасположение
 В данном поле указывается месторасположение аэропорта (в скобках оригинальное название на исландском).
ИКАО
 Четырёхбуквенный код ИКАО, присваиваемый Международной организацией гражданской авиации. Первый символ указывает на регион, в котором расположен аэропорт, второй — на государство. Для аэропортов Исландии используются коды BI**. Небольшие аэропорты и аэродромы могут не иметь кода ИКАО.
 ИАТА
 Трёхбуквенный код ИАТА, присваиваемый Международной ассоциацией воздушного транспорта. В идеале код ИАТА связан с местоположением аэропорта (к примеру KEF — Кеблавик), однако различные причины могут приводить к отклонению от этого принципа. Небольшие аэропорты и аэродромы могут кода ИАТА.
 Название
 В данном поле указывается название аэропорта (в скобках оригинальное название на исландском).
 Открыт
 Год открытия аэропорта в современном месте расположения.
 ВПП
 Маркированный номер полосы согласно магнитному курсу, на котором она расположена. Значение курса выражается в десятках градусов и округляется до ближайшего целого числа. К примеру, полоса аэропорта Кеблавика имеет магнитный курс 21° и обозначается 02. Поскольку полоса может использоваться и в противоположном направлении (магнитный курс 201°), она обозначается 02/20. В случае, если в аэропорту две или более полосы расположены параллельно, к числовому обозначению добавляется буквенное: L (левая), C (центральная) и R (правая)
 Длина
 Длина одобренной Исландским транспортным управлением взлётно-посадочной полосы в метрах. Фактические длина и ширина, с учётом полос безопасности и неиспользуемых участков, могут отличаться от указанных в таблице.
 Покрытие
 Покрытие взлётно-посадочной полосы. Используемые сокращения — А (асфальт), Б (бетон), Г (гравий), M (брусчатка), Т (трава).

Примечания

Источники

См. также 
 Транспорт в Исландии
 Туризм в Исландии

Исландия